Lasker ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lasker (1880–1952), US-amerikanischer Werbeproduzent
 Amanda Lasker-Berlin (* 1994), deutsche Schriftstellerin
 Anita Lasker-Wallfisch (* 1925), deutsch-britische Cellistin
 Bertold Lasker (1860–1928), deutscher Schachmeister
 Eduard Lasker (1829–1884), deutscher Politiker und Publizist
 Edward Lasker (1885–1981), deutsch-US-amerikanischer Schach- und Go-Spieler
 Else Lasker-Schüler (1869–1945), deutsche Schriftstellerin
 Emanuel Lasker (1868–1941), deutscher Schachweltmeister, Mathematiker und Philosoph
 Jonathan Lasker (* 1948), US-amerikanischer Maler
 Julius Lasker (1811–1876), deutscher Schriftsteller
 Lawrence Lasker (* 1949), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Martha Lasker (1867–1942), deutsche Schriftstellerin
 Mary Woodard Lasker (1900–1994), US-amerikanische Aktivistin für medizinische Forschung
 Maya Lasker-Wallfisch (* 1958), britische Psychotherapeutin und Autorin
 Renate Lasker-Harpprecht (1924–2021), deutsche Journalistin, Überlebende von Auschwitz

Lasker ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Lasker (North Carolina), im Northampton County

Siehe auch:
 Lasker Foundation